Партизани може да се отнася до:

 Партизани – малки бойни групи

 Партизани (село) – село в Североизточна България
 Партизани (Украйна) – селище в Южна Украйна
 Партизан (Белград) – футболен отбор
 Партизани (отбор) – албански футболен отбор

Вижте също 
 Партизанин (пояснителна страница)